Бауерсвил има више значења:
 Бауерсвил (Џорџија)
 Бауерсвил (Охајо)